

Доброґости — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Доброґости — село в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства